KHC steht für:

 Kingdom Holding Company
 NASDAQ-Symbol von The Kraft Heinz Company

KHC